Tithraustes (persoon), een Perzisch militair en politicus
 Tithraustes (geslacht), een geslacht van vlinders